Der Rajon Sbarasch (ukrainisch /; russisch /) war ein ukrainischer Rajon in der Oblast Ternopil.

Geographie 
Der Rajon lag im mittleren Norden der Oblast Ternopil, er grenzte im Norden und Nordwesten an den Rajon Kremenez, im Nordosten auf einem kurzen Stück an den Rajon Schumsk, im Osten an den Rajon Laniwzi, im Südosten an den Rajon Pidwolotschysk, im Südwesten an den Rajon Ternopil sowie im Westen an den Rajon Sboriw.
Das Gebiet liegt im Wolhynisch-Podolischen Hochland, dabei wird es vom Fluss Hnisna (Гнізна) durchflossen.

Geschichte 
Der Rajon wurde am 17. Januar 1940 nach der Annexion Ostpolens durch die Sowjetunion gegründet, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Generalgouvernement in den Distrikt Galizien und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Ende 1962 wurde das Rajonsgebiet um den aufgelösten Rajon Wyschniwez im Norden erweitert, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Kremenez (nördlicher Teil) und den Rajon Ternopil (südlicher Teil).

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde, 1 Siedlungsratsgemeinde, 29 Landratsgemeinden und 2 Landgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 1 Siedlung städtischen Typs
 75 Dörfer

Stadt

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Weblinks 

 Eintrag zum Rajon in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Sbarasch
Rajon Ternopil
Rajon Kremenez
Aufgelöst 2020